Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1983 года () прошёл в городе Schagen с 29 марта по 9 апреля.

Призёры:

 — Роб Клерк - 16 очков

 — Йос Стоккел 16 очков (в личной встрече проиграл Клерку),

 — Ауке Схолма

Ход турнира 
Действующий чемпион Роб Клерк вновь выиграл чемпионат, но не единолично, а по дополнительным показателям опередив Йоса Стокела, с которым набрали по 16 очков. Яннес ван дер Вал, чемпион Нидерландов 1981 года неожиданно стал 11-м.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1983 год в шашках
Март 1983 года
Апрель 1983 года
Спорт в Нидерландах в 1983 году